La Route nationale 35 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 35 en Argentine ;
 Route nationale 35 en Belgique ;
 Route nationale 35 au Congo-Kinshasa ;
 Route nationale 35 en Estonie ;
 Route nationale 35 en France ;
 Route nationale 35 au Luxembourg ;
 Route nationale 35 à Madagascar.

Voir aussi